В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Central New York 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 
  Кріс Еверт (Переможниця)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (фінал)
  Маргарет Корт (півфінал)
  Джулі Гелдман (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1975